Riyad steht für:

 , Plural von 
 die Hauptstadt von Saudi-Arabien, siehe Riad
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, sehe Riyad (Niamey)

Siehe auch:
 Riad (Begriffsklärung)